

Cinema 
Il grido del lupo (Cry Wolf) – film del 1947 diretto da Peter Godfrey

Letteratura 
Il grido del lupo (The Cry of the Wolf) – romanzo di Melvin Buregess del 1990